28-й кинофестиваль независимого кинематографа «Сандэнс» прошёл с 19 по 29 января 2012 года в американских городах Парк-Сити, Солт-Лейк-Сити, Огден и Сандэнс (штат Юта).

Кинофестиваль открывали фильмы-участники каждой из четырёх конкурсных программ: «Привет, мне пора», «Королева Версаля», «Не говори ничего» и «В поисках Сахарного Человека».

Фильмы

Полнометражные фильмы 
Для участия в программах кинофестиваля в 2012 году было отобрано 112 полнометражных фильмов, которые представляли 29 стран, и 44 начинающих кинематографиста, 24 из которых представили свои работы в конкурсных программах мероприятия. Эти фильмы были отобраны из 4 042 полнометражных фильмов, среди которых 2 059 — американских и 1 983 — из других стран мира. 89 фильмов, представленных на фестивале, были мировыми премьерами.

Как и в прошлом году, в 2012 году к программе драматических фильмов кинофестиваля было отобрано 16 кинолент. Столько же лент участвовало в программе документальных фильмов. Каждый из показанных конкурсных фильмов был мировой премьерой. В мировых программах драматических и документальных фильмов было 14 и 12 кинолент соответственно (также премьеры, однако не все мировые).

Короткометражные фильмы 
Программа короткометражных фильмов состояла из 64 участников, избранных из рекордных 7 675 заявок, что на 16 % больше, чем было в 2011 году. К участию в программе американских короткометражек попало 32 киноработы от 4 083 заявителей. Международную программу короткого кино представляло 27 фильмов (из предлагаемых 3 592) из 17 стран мира.

Короткометражную программу фестиваля в 2012 году презентовала компания Yahoo!, которая специализируется на Интернет-службах. В рамках своего спонсорства 27 января на веб-сайте Yahoo! Screen была показана специальная подборка короткометражных фильмов с фестиваля, где многомиллионная аудитория могла проголосовать за своего фаворита. Режиссёры-победителм были представлены на закрытии кинофестиваля и награждены Призом зрительских симпатий Yahoo!.

26 января, на второй четверг проведение кинофестиваля, девять режиссёров совершили путешествия из Юты, штата, где проводились основные мероприятия кинофорума, в один из следующих городов США: Анн-Арбор (Мичиган), Бостон (Массачусетс), Бруклин (Нью-Йорк), Чикаго (Иллинойс), Хьюстон (Техас), Нашвилл (Теннесси), Орландо (Флорида), Сан-Франциско (Калифорния) и Тусон (Аризона). Их поездки оплатил официальный авиаспонсор кинофестиваля — авиакомпания «Southwest Airlines». В каждом из перечисленных городов режиссёр представил на экране свой фильм и принял участие во встрече с аудиторией, отвечая на вопросы зрителей.

Инициатива проведения таких мероприятий была начата в 2010 году.

Жюри 
19 человек вошло в состав 5 программных жюри фестиваля и ещё 5 стали членами жюри, которое определяло обладателя Приза имени Альфреда Слоуна.

Жюри программы короткометражек раздавало награды на специальной церемонии 24 января 2012 года, остальное жюри определяло обладателей наград 28 января, на церемонии закрытия кинофестиваля.

Победители 
Самым титулованным фильмом 28-го кинофестиваля «Сандэнс» стала драма «Звери дикого Юга», о шестилетней девочке, которая живёт с отцом в общине на краю света. После того как у отца обнаруживают неизлечимую болезнь, а на общину надвигаются доисторические существа, юная героиня отправляется на поиски своей матери. Сценаристом и режиссёром леты выступил Бен Зайтлин.￼ Для него это была первая полнометражная художественная работа в кино. Кроме того, продюсеры ленты получили недавно появившийся Приз «Индейский кисть» и денежное вознаграждение в размере 10 тыс. $.

В общем, на церемониях награждения было роздано 45 наград:

 Гран-при жюри за документальный фильм — «Дом, в котором я живу»
 Гран-при жюри за драматический фильм — «Звери дикого Юга»
 Приз жюри за неамериканский документальный фильм — «Закон этих мест»
 Приз жюри за неамериканский драматический фильм — «Виолетта отправилась на небеса»
 Приз зрительских симпатий за документальный фильм — «Невидимая война»
 Приз зрительских симпатий за драматический фильм — «Суррогат»
 Приз зрительских симпатий за неамериканский документальный фильм — «В поисках Сахарного Человека»
 Приз зрительских симпатий за неамериканский драматический фильм — «Долина святых»
 Приз зрительских симпатий программы «The Best of NEXT» — «Лунатики»
 Приз за режиссуру документального фильма — «Королева Версаля»
 Приз за режиссуру драматического фильма — «На полпути в никуда»
 Приз за режиссуру неамериканского документального фильма — «5 разбитых камер»
 Приз за режиссуру неамериканского драматического фильма — «Крепыш»
 Приз за лучший сценарий имени Уолдо Солта — «Безопасность не гарантируется»
 Приз за киносценарий неамериканского драматического фильма — «Дикая киска»
 Приз за монтаж документального фильма — «Детропия»
 Приз за монтаж неамериканского документального фильма — «Независимая игра: Кино»
 Приз за совершенную операторскую работу документального фильма — «Погоня за ледниками»
 Приз за совершенную операторскую работу драматического фильма — «Звери дикого Юга»
 Приз за операторскую работу неамериканского документального фильма — «Поцелуй Путина»
 Приз за операторскую работу неамериканского драматического фильма — «Мой брат дьявол»
 Специальный приз жюри за агента изменений в документальном фильме — «Люби свободно или умри: Как епископ Нью-Гемпшира меняет мир»
 Специальный приз жюри за дух неповиновения в документальном фильме — «Ай Вейвей: Никогда не извиняйся»
 Специальный приз жюри за совершенство в независимом кинопроизводстве драматического фильма — «Разбитый» и «Никто не уходит»
 Специальный приз жюри за актёрский ансамбль в драматическом фильме — «Суррогат»
 Специальный приз жюри за празднование художественного духа в неамериканскому драматическом фильме — «В поисках Сахарного Человека»
 Приз «Індіанський пензель» — Ден Дженві і Джош Пенн за фільм «Звірі дикого Півдня»
 Приз «Hilton Worldwide LightStay Sustainability» за завершений художній фільм — «Острівний президент»
 Приз «Hilton Worldwide LightStay Sustainability» за художній фільм у процесі виробництва — «Сонячні матусі»
 Приз глядацьких симпатій Yahoo! за короткометражний фільм — «Мисливці за дебютантками»
 Приз журі за створення короткометражного фільму — «Риболовля без тенет»
 Приз журі за створення художнього короткометражного фільму — «Чорна куля»
 Приз журі за створення неамериканського художнього короткометражного фільму — «Повернення»
 Приз журі за створення неігрового короткометражного фільму — «Цунамі та вишневий цвіт»
 Приз журі за створення анімаційного короткометражного фільму — «Утренняя прогулка»
 Спеціальний приз журі за комедійну розповідь — «Рука»
 Спеціальний приз журі за режисуру анімаційного фільму — «Роботи Брікстона»
 Приз за художній фільм імені Альфреда П. Слоуна — «Робот і Френк» і «Долина святих»
 Нагороди Інституту Санденса/Mahindra Global Filmmaking — Етьєн Каллос (ПАР), режисер фільму «Незалежна країна»; Арієль Кляйман (Австралія), режисер фільму «Партизан»; Домінґа Сотомайор (Чилі), режисер фільму «Пізно помирати молодим» і Шоналі Босе (Індія), режисер фільму «Маргарита. З соломинкою»
 Міжнародна режисерська премія Санденса/NHK — Дженс Ассур, режисер фільму «Близько-далеко»

Ссылки 
 Официальный сайт кинофестиваля «Сандэнс» 
 Официальный сайт Института Санденса 
 Кинофестиваль «Сандэнс»  в Facebook
 Кинофестиваль «Сандэнс»  в Twitter
 Кинофестиваль «Сандэнс»  на tumblr. 
 Кинофестиваль «Сандэнс»  на YouTube

Примечания 

2012 год в кино
Сандэнс
2012 год в Юте